KLX steht für:
 Flughafen Kalamata (IATA-Code), griechischer Flughafen

klx steht für:
 Kilolux, SI-Einheit der Beleuchtungsstärke Lux (Einheit)
 Koluwawa (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung